Gilów ist der Name folgender Orte in Polen:
 Gilów (Bliżyn) in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Gilów (Strzelce Krajeńskie) in der Woiwodschaft Lebus
 Gilów (Goraj) in der Woiwodschaft Lublin
 Gilów (Niemcza) in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Gilów (Polkowice) in der Woiwodschaft Niederschlesien

Siehe auch:
 Gilow